Karakoyunlu (district), een Turks district in de provincie Iğdır
 Karakoyunlu (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Karakoyunlu